Puncak, terme indonésien signifiant « sommet » en français, peut désigner :
 le Puncak Jaya, une montagne d'Indonésie, point culminant de ce pays et de l'Océanie ;
 le Puncak Trikora, une montagne d'Indonésie ;
 le Puncak Mandala, une montagne d'Indonésie ;
 Puncak, le nom donné à la région entourant le mont Gede en Indonésie ;
 le kabupaten de Puncak, un kabupaten d'Indonésie ;
 le kabupaten de Puncak Jaya, un kabupaten d'Indonésie ;
 Puncak Alam, une municipalité de l'État de Selangor en Malaisie ;
 Puncak Jalil, une municipalité de l'État de Selangor en Malaisie ;
 Puncak Perdana, une municipalité de l'État de Selangor en Malaisie ;
 Puncak Alam Highway, une autoroute de Malaisie ;
 Puncak Kasih, un album de musique du chanteur malaisien Ziana Zain.

Voir aussi